Елена Михайловна Хватова (11 апреля 1925 — 11 сентября 2014) – советский и российский учёный-биохимик, профессор кафедры биохимии Нижегородской медицинской академии. Заслуженный деятель науки РСФСР (1986).

Биография 
Родилась в г. Киров. Окончила Горьковский медицинский институт (1948) по специальности «лечебное дело».

Доктор медицинских наук (1968), тема диссертации «Энергетический обмен мозга в условиях искусственной гипотермии и в период восстановления температуры тела».

Профессор с 1968, зав. кафедрой биохимии им. Г. Я. Городисской Горьковского медицинского института в 1969—1990.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1986), Заслуженный профессор НГМА (2005).

Область научных исследований — состояние обменных процессов и свойства ферментов энергетического обмена мозга в условиях кислородного голодания.

Автор 250 научных работ (в том числе 20 – в зарубежной печати), 19 авторских свидетельств и 1 патента РФ на изобретение.

Книги:
 Биохимия гипоксии. Елена Михайловна Хватова, Горьковский государственный медицинский институт им. С. М. Кирова, 1975 - Всего страниц: 178
 Нуклеотиды мозга: метаболизм и оценка при кислородном голодании. Елена Михайловна Хватова, Александра Николаевна Сидоркина, Гали Владимировна Миронова. «Медицина», 1987 - Всего страниц: 204

Источники 
 ХВАТОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
 Кто есть кто: Нижегородская область. А. Н. Прошельцев. НРБООК «Фонд «Диалог культур», 2004 - Всего страниц: 295

Учёные России
Родившиеся в Кирове